Georgia steht für:
 Georgia, Bundesstaat der USA
 Province of Georgia, die britische Kolonie vor Gründung des Bundesstaats 
 Georgien in einigen Sprachen
 Georgia (Vorname), weiblicher Vorname
 Georgia (Film), Film von 1995
 Georgia (Schriftart), Schriftart
 (359) Georgia, Asteroid
 Georgia on My Mind, Jazzstandard
 The Spirit of Georgia, Limonade, siehe Getränkemarken der Coca-Cola GmbH

Schiffe:
 Georgia, Auswandererschiff der Hapag, siehe Housatonic (Schiff, 1890)
 CSS Georgia (Schiff, 1863–1864), war ein Panzerschiff im Sezessionskrieg unter der Flagge der Konföderierten (Confederate States Ship)
 CSS Georgia (Schiff, 1863–1875), war ein Dampfschiff im Sezessionskrieg unter der Flagge der Konföderierten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Georgia (New Jersey)
 Georgia (Vermont)
 Georgia Township (Arkansas)
 Georgia Township (South Dakota)

Siehe auch: